Leciejewski ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Leciejewski (* 1977), deutscher Künstler
 Hans Leciejewski (1944–2017), deutscher Basketball- und Handballspieler, Basketballtrainer und Sportfunktionär
 Jan Leciejewski (1854–1929), polnischer Slawist und Ethnograf
 Klaus D. Leciejewski (* 1948), deutscher Publizist
 Piotr Leciejewski (* 1985), polnischer Fußballtorhüter